

Se også 
 List of wars 1800-1899

 
Tidslinjer
19. århundrede